Die British Open 1999 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1999/2000, das vom 8. bis 19. November 1999 in Plymouth ausgetragen wurde. Das Turnier war vom April in den Herbst vorgezogen worden, so dass es in diesem Kalenderjahr die British Open zweimal gab, sie gehörten allerdings zu zwei verschiedenen Spielzeiten. Zum siebten Mal waren die Plymouth Pavilions der Austragungsort des Turniers.

Fergal O’Brien, der Sieger im April, kam diesmal nur ins Achtelfinale. Der amtierende Weltmeister Stephen Hendry gewann das Turnier gegen Peter Ebdon durch einen 9:5-Sieg im Endspiel. Für den Schotten war es nach der Weltmeisterschaft und dem Champions Cup saisonübergreifend der dritte Turniersieg in Folge.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Weitere 32 hatten sich vorher in 2 Runden für das Hauptturnier qualifiziert. Sie wurden den Gesetzten zugelost.

Finale

Quellen 

19992
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Plymouth